Luzerne (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Luzerne (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània  
 La Luzerne, municipi francès al departament de la Manche (regió de Normandia)
 Lake Luzerne-Hadley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York